Дусбург () — название и топоним.

 Дусбург — город в Нидерландах.
Дусбург, Геррит ван (1900—1966) — нидерландский шахматист.
 Дусбург, Ллойд (1960—1989) — нидерландский футболист суринамского происхождения.
 Дусбург, Пим (1943—2020) — нидерландский футболист, серебряный призер чемпионата мира 1978 г.
 Дусбург, Тео ван (1883—1931) — нидерландский художник, архитектор и скульптор, теоретик искусства, один из основателей группы «Стиль» и художественного направления «неопластицизм».